Альбудейте ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рио-Мула. Занимает площадь 17,0 км². Население 1350 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Мурсии